Санкт-Мартин-бай-Лофер () — община () в Австрии, в федеральной земле Зальцбург.

Входит в состав округа Целль-ам-Зе. . Официальный код — 50620.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр общины — Йозеф Лайтингер (АНП) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей общины () состоит из 13 мест.

Распределение мест:
 АНП занимает 5 мест;
 СДПА занимает 4 места;
 местный список: 4 места.

Известные уроженцы 
 Файстауер, Антон (1887—1930) — австрийский художник.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины земли Зальцбург